Davisburg bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Davisburg (Kentucky)
 Davisburg (Michigan)